Черапкин — фамилия.

Известные носители 
 Черапкин, Иосиф Григорьевич (1884–1935) — мокшанский просветитель, педагог и лингвист.
 Черапкин, Николай Иосифович (1917—1987) — советский учёный-филолог, литературовед.
 Черапкин, Иван Иванович (род. 1945) — заслуженный художник России.